Trinity Memorial Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Trinity Memorial Episcopal Church (Mapleton, Iowa), NRHP-ID 90001217
 Trinity Memorial Episcopal Church (Crete, Nebraska), NRHP-ID 79001453